La Tache () est un super-vilain évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Génie scientifique, il a le corps recouvert de portails interdimensionnels après une expérience ratée sur les pouvoirs de l'Épée.

Notes et références

Liens externes 
  Spot sur Marvel.com

Ennemi de Spider-Man
Scientifique de fiction
Personnage de fiction créé en 1984